Méréville ist der Name zweier französischer Gemeinden:

Méréville (Essonne) im Département Essonne
Méréville (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle